

Кетрін — місто, штат Нью-Йорк
 Кетрін Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Кетрін — переписна місцевість, штат Канзас

 Кетрін — переписна місцевість, штат Алабама
 Кетрін — переписна місцевість, штат Колорадо